Шведские ворота:

 Шведские ворота — памятник культуры, архитектурный комплекс, расположенный в нескольких домах на улице Торня в Риге, Латвия.
 Шведские ворота — сторожевое сооружение при въезде в Приекульское родовое имение фон Корнов.